Battery kan syfta på:

Battery (dryck) – en energidryck
Battery (låt) – en låt av Metallica